Slovo inklinace může označovat :

obecně
 synonymum pro náklonnost, osobní sklon, inklinování, náchylnost či zálibu

v astronomii
 inklinace – sklon dráhy tělesa k základní rovině příslušné soustavy

v geografii
 magnetická inklinace – úhel, který svírá geomagnetická silokřivka magnetického pole Země se zvolenou rovinou

v geodézii
 inklinace půdy – půdní inklinace – sklon půdy, náklon svahu

v církevní praxi
 inklinace (liturgie) – církevní úkon spočívající v úklonu hlavy nebo skolnění celého těla

Související články 
 deklinace